Flickering ist 
chipTAN comfort/SmartTAN optic, eine Methode zur Erzeugung einer Transaktionsnummer
Flickering (Astronomie), eine unregelmäßige schnelle Helligkeitsänderung bei veränderlichen Sternen